Дивізіон 2: 1952–53 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 20 клубів, розділені на дві групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Сандвікенс ІФ і Кальмар ФФ, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північно-східна група 1952–53 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|18||13||2||3||51||13||+38||28
|-  
|2||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|18||12||4||2||48||16||+32||28
|-  
|3||style="text-align: left;"|Мутала АІФ
|18||11||3||4||38||28||+10||25
|-  
|4||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||11||1||6||40||23||+17||23
|-  
|5||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||7||4||7||25||28||-3||18
|-  
|6||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||7||3||8||25||23||+2||17
|-  
|7||style="text-align: left;"|Вестерос СК
|18||5||3||10||23||41||-18||13
|-  
|8||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||5||3||10||25||47||-22||13
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Карлстадс БІК
|18||2||4||12||19||42||-23||8
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІФ «Вікен» (Омоль)
|18||3||1||14||20||53||-33||7
|}

Південно-західна група 1952–53 

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||11||2||5||31||24||+7||24
|-  
|2||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||8||5||5||33||22||+11||21
|-  
|3||style="text-align: left;"|«Норрбю» ІФ (Бурос)
|18||6||8||4||31||20||+11||20
|-  
|4||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||8||4||6||35||27||+8||20
|-  
|5||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||8||4||6||37||33||+4||20
|-  
|6||style="text-align: left;"|Роо ІФ
|18||8||4||6||26||26||0||20
|-  
|7||style="text-align: left;"|БК «Геккен» (Гетеборг)
|18||8||4||6||35||36||-1||20
|-  
|8||style="text-align: left;"|ІФК Треллеборг
|18||6||3||9||24||32||-8||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Лундс БК
|18||6||2||10||25||31||-6||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)
|18||1||4||13||20||46||-26||6
|}

Кваліфікація

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1952 у Швеції
1953 у Швеції